

Persone 
 Cor Brom – calciatore olandese
 David Brom – criminale statunitense
 Gerald Brom – illustratore statunitense
 Gustav Brom – musicista, compositore e direttore d'orchestra ceco
 Robert Brom – vescovo statunitense
 Walter Brom – calciatore polacco

Personaggi immaginari 
 Brom – personaggio del Ciclo dell'Eredità
 Brom – personaggio del film La torre del male